YTK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tulugak (Canada)